Magsaysay (Davao du Sud), une municipalité des Philippines.
Magsaysay (Lanao du Nord), une municipalité des Philippines.
Magsaysay (Misamis oriental), une municipalité des Philippines.
Magsaysay (Mindoro occidental), une municipalité des Philippines.
Magsaysay (Palawan), une municipalité des Philippines.

Ramon Magsaysay (1907-1957), homme politique philippin.